Eredivisie (mannenhandbal) 2014/15
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2014/15